Zisser ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Zisser (* 1966), österreichischer Fußballspieler
 Pascal Zisser (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Zisser (* 1980), italienischer Eishockeyspieler
 Uwe Zisser (* 1968), österreichischer Tennisspieler